Баз-каган (VII век) — предводитель . Когда Кутлуг-каган (Эльтериш) разгромил токуз-огузов, Баз-каган погиб в сражении. Баз-каган упомянут в известной надписи, установленной Бильге-каганом в память о Кюль-тегине: «В честь моего отца-кагана [Эльтериша] во главе [цепочки камней] поставили балбалом [изображение] Баз-кагана». Исследователи связывают это с поминанием убитых врагов: «их витязей убив, я приготовил [себе] балбалов».

Примечания

Литература 
 
Из КНЭ:
 Малов С. Е., Памятники древнетюркской письменности, М.— Л., 1951.
 Бичурин Н. Я., Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в давние времена, т. 1, А., 1998.

Родившиеся в VII веке
Тюркский каганат
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персоналии по алфавиту